A 2014-es Formula Renault 3.5-szezon volt a sorozat tizedik szezonja, amelyet a Renault Sport rendezett meg. A bajnokság április 12-én kezdődött meg a Autodromo Nazionale Monza versenypályán és a Circuito de Jerez-Ángel Nieto aszfaltcsíkján fejeződött be október 19-én. A bajnoki címet Carlos Sainz Jr. szerezte meg Pierre Gaslyval szemben.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Összefoglaló

Végeredmény

Versenyzők
Pontrendszer

(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Csapatok

Jegyzetek

További információk
A bajnokság weboldala (archív, 2014)

Formula Renault 3.5